Rathaus Brehna steht für:

 Rathaus Sandersdorf-Brehna
 Altes Rathaus Brehna
 Neues Rathaus Brehna